Николай Михайлович Никольский:
 Никольский, Николай Михайлович (1877—1959) — российский и советский историк, востоковед, член-корреспондент АН СССР.
 Никольский, Николай Михайлович (1883—1970) — организатор ветеринарной службы, автор более 100 работ по различным вопросам ветеринарии.
 Никольский, Николай Михайлович (1907—?) — актёр и режиссёр, художник, народный артист РСФСР (1953).